HRA steht als Abkürzung für:
 einen Eintrag in Abteilung B im Handelsregister (Deutschland)#HRA
 das kantonale Schweizer Handelsregisteramt
 Härte#Rockwell (HRA)

HRA